

Localidades 
 
 Melgaço (Portugal), uma vila sede de município no distrito de Viana do Castelo

 
 Melgaço (Domingos Martins), distrito do município de Domingos Martins, no Espírito Santo
 Melgaço (Pará), um município no Pará, assim chamado em homenagem à vila portuguesa